Астурийская культура возникла на территории Испании после 5000 г. до н. э. По своим характеристикам она была эпипалеолитической, то есть сохраняла пережитки палеолита в окружении мезолитических культур. Датировка основана на стратификации (астурийкие слои следуют за азильскими) и находкам моллюсков, характерных для климата около 4500 г. до н. э.

Находки обнаружены в Астурии, Кантабрии, Стране Басков и Аквитании.

Культура создана населением восточного побережья Иберийского полуострова. Люди данной культуры употребляли в пищу моллюсков и улиток, обрабатывали камень. Из раковин моллюсков также изготавливались украшения (колье и подвески), а также режущие инструменты.

Культура исчезла незадолго до распространения мегалитов в Европе, после 3000 г. до н. э.

Литература 
 Barandiaran, I. et al.: «Prehistoria de la Península Ibérica». Ed. Ariel.
 Fernandez Tresguerres, J.: «Visión general del Epipalolítico Cantábrico» en «Homenaje al profesor Martín Almagro Basch», pp. 231—237. Ministerio de Cultura.
 Menendez Fernández, M. (coord.): «Prehistoria y Protohistoria de la Peninsula Ibérica I: Paleolítico y Mesolítico». UNED.

Мезолит Европы
Археологические культуры Испании